Andrzej Szypulski (1936–2011) – polski scenarzysta i pisarz
 Andrzej Szypulski (ur. 1962) – polski szachista, mistrz międzynarodowy